Olivença (Alagoas) - oraș în statul Alagoas, Brazilia
Olivença (Portugalia) - oraș în Portugalia